El Condado de Genesee es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Genesee (Míchigan)
 Condado de Genesee (Nueva York)